Whistler se poate referi la:

to whistle, în limba engleză înseamnă „a fluiera”
 Whistler, British Columbia, oraș din Canada
 Whistler, Alabama, localitate din statul , SUA
 Valea Whistler din Columbia Britanică - 
 Windows XP, numele codificat sistemului de operare Microsoft Windows, versiunea

Nume de familie 
 Daniel Whistler (1619−1684), medic englez
James Abbott McNeill Whistler (* 1834, † 1903), pictor nordamerican

Legături externe 
 Tablouri James Abbott McNeill Whistler, Atelier Pictura, Picturi celebre James Abbott McNeill Whistler